Qunnilik bezeichnet:
 Qunnilik (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qunnilik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qunnilik (Insel, Qernertoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qunnilik (Insel, Qoornuusaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qunnilik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qunnilik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland